Satu Mare ist der Name folgender Orte in Rumänien 

 Satu Mare, Stadt im Kreis Satu Mare
 Satu Mare (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Satu Mare (Crucea), Dorf im Kreis Suceava
 Satu Mare (Harghita), Gemeinde im Kreis Harghita
 Satu Mare (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Satu Mare (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava
 Kreis Satu Mare, Verwaltungseinheit